Şalom, diari setmanal de la comunitat jueva de Turquia, fundat a Istanbul el 1947 
 Toponímia:
 Salom (Corresa), municipi francès al departament de Corresa (regió del Llemosí)
 Salom, entitat de població de Santa Cristina d'Aro
 Cal Salom, casa del segle XIX del Prat de Llobregat 
 Puig Salom, muntanya del municipi de Llagostera a la comarca del Gironès 
 Biografies:
 Abram Salom (Tàrrega, segle XV), metge jueu
 Aina Maria Salom i Soler (Palma, 1953), política mallorquina del Partit Socialista de les Illes Balears 
 David Salom Fuentes (Palma, 1984), pilot de motociclisme mallorquí 
 Elisabet Salom Pons coneguda com a Bet Salom (Maó, 1989), gimnasta menorquina 
 Jaume Salom i Vidal (Barcelona, 1925 - Sitges, 2013), dramaturg 
 Josep Maria Salom (Sineu, Mallorca, 1940), polític 
 Lluís Jaume Salom Horrach, conegut com a Lluís Salom (Palma, 1991 - Sant Cugat del Vallès, 2016), pilot de motociclisme mallorquí 
 Maria Salom Coll (Inca, 1967), política mallorquina 
 Pere Salom i Morera (Sabadell, 1883 ?), escriptor i poeta